Украинский Научно-Технологический Центр, УНТЦ () — международная межправительственная организация, созданная с целью предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового уничтожения. Таким образом страны, которые финансируют этот центр, стараются сделать свой вклад в обеспечение межнационального безопасности.

Для достижения этой цели УНТЦ привлекает к сотрудничеству бывших оборонщиков (специалистов, работавших в оборонной отрасли), ученых и исследователей, работавших над созданием ядерного, химического, биологического или иного оружия массового уничтожения, в сферах ядерной и химической промышленности, работников закрытых научных центров, учреждений и лабораторий бывшего СССР. Сотрудничество происходит в рамках проектов УНТЦ, финансируемых Европейским Союзом, США и Канадой. Проекты УНТЦ дают возможность создать рабочие места и предоставить оплачиваемую работу специалистам для направления их деятельности в мирное русло и на развитие мировой науки.

УТНЦ действует на Украине на основании Соглашения о создании УНТЦ от 25.10.1993, которая заключена между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также Протокола о внесении поправок в соглашение о создании Украинского научно-технологического центра от 07.07.1997. Соглашение вступило в силу в июне 1994 года.

УНТЦ начал свою деятельность после проведения первого совета членов правления 14-15 декабря 1995 года.

Позже, 26 ноября 1998 года, Европейский Союз присоединился к Соглашению УНТЦ и заменил Швецию как Сторону-донора. На протяжении деятельности Центра, Азербайджан, Грузия, Молдова и Узбекистан присоединились к УНТЦ как страны-члены Соглашения. На сегодня, главная штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишинёве и Тбилиси, а также в Харькове и Львове.

Центр имеет 178 организаций-партнёров (правительственные и коммерческие фирмы).

УНТЦ способствует наработке и развитию профессиональных связей ученых и институтов с ведущими экспертами и институтами ЕС, Канады и США.

Кроме того, УНТЦ проводит тренинги и получения знаний и опыта в сферах:

 патентное право;
 стратегическое планирование;
 бизнес-администрирование и коммерциализация;
 трансфер технологий.

Участники УНТЦ

Страны-доноры (финансирующие стороны) 
 Европейский Союз
 США
 Канада

Страны-реципиенты 
 Украина
 Грузия
 Узбекистан
 Азербайджан
 Молдова

Финансирование 
С момента первого Заседания членов правления УНТЦ в 1995 году, Центром было профинансировано более 1500 научно-исследовательских проектов ученых из Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана, общей суммой более 300 млн долларов США. Участниками проектов за это время стали более 18 000 ученых, 10 000 из которых являются бывшими учеными оборонного комплекса Советского Союза.

С 1995 до ноября 2010 года, УНТЦ проведено следующее финансирование:

 Азербайджан — 4,903,444 долл. США
 Грузия — 9,908,650 долл. США
 Молдова — 1,662,636 долл. США
 Украина — 174,568,454 долл. США
 Узбекистан — 16,440,779 долл. США

Общая сумма финансирования — 207,483,873 долл. США.

Кроме этого, УНТЦ стала механизмом, который смог бы объединить украинских, грузинских, азербайджанских, молдавских и узбекских ученых и институты с большим количеством правительственных и коммерческих партнеров из США, Канады и ЕС. В это время, УНТЦ привлечено более 90 млн долларов США для финансирования научно-исследовательских проектов именно от этих внешних партнеров.

Правительственные партнёры, с которыми работает УНТЦ, профинансировано 160 проектов на сумму более 71 млн долларов США и 6 млн. Евро.

С УНТЦ работают 855 коммерческих партнеров, которые профинансировали 140 проектов на сумму более 77 млн долларов США и 5,66 млн. Евро.

Достижения 
Со времени создания Украинский научно-технологический центр не только инвестировал в Украину $200 млн для воплощения в жизнь более 400 научных проектов, но и дал работу более тысячи украинским ученым, более 80 университетам и научно-исследовательским институтам.

По результатам проектов УНТЦ получено 290 патентов: 225 в Украине, 3 в странах СНГ и 12 международных патентов.

Именно через УНТЦ происходит финансирования украинской части работ для международных проектов, в которых Украина формально не участвует. В частности, финансировались работы украинских ученых для Большого адронного коллайдера, ведь участие Украины в CERN на официальном уровне не утвержден. Так же финансировались работы украинских ученых для международного проекта ITER, в котором Украина не участвует из-за нехватки финансирования (чтобы стать участником проекта нужно заплатить вступительный взнос в 1 млрд евро).

Руководство 
 Первый заместитель Исполнительного директора от Украины — Николай Лубив ()

История создания 
 25 октября 1993 г.  — Украина, Соединенные Штаты Америки, Канада и Швеция подписали соглашение о создании Украинского Научно-Технологического Центра (Соглашение УНТЦ).
 29 декабря 1997 г.  — Узбекистан присоединился к Соглашению УНТЦ.
 26 ноября 1998 г.  — Европейский Союз присоединился к Соглашению УНТЦ и таким образом заменил Швецию как сторону соглашения.
 18 марта 1998 г.  — Грузия присоединилась к Соглашению УНТЦ.
 27 июня 2003 г.  — Азербайджан присоединился к Соглашению УНТЦ.
 7 декабря 2004 г.  — Молдова присоединилась к Соглашению УНТЦ.

Подобные организации 
 Фонд гражданских исследований и развития США
 Глобальные инициативы по предотвращению распространения

Ссылки 
 Официальный сайт УНТЦ(англ.)

Источники 
 Соглашение о создании Украинского научно-технологического центра
 Протокол о внесении поправок в соглашение о создании Украинского научно-технологического центра

Примечания

См. также 
 Глобальные инициативы по предотвращению распространения
 Фонд гражданских исследований и развития США
Международные научные организации
Международные межправительственные организации
Международные научно-технические проекты